Radek Ťoupal, češki hokejist, * 16. avgust 1966, Písek, Češka.

Ťoupal je v češkoslovaški ligi igral za kluba České Budějovice in Dukla Trenčín. V drugem delu kariere je igral tudi za tuje klube HPK Hämeenlinna v finski ligi, Star Bulls Rosenheim v nemški ligi in EC Kapfenberg v avstrijski ligi. Leta 1987 je bil kot 126. izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je osvojil bronasto medaljo in Svetovnem prvenstvu 1991, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994, kjer je osvojil peto mesto, in Svetovnem prvenstvu 1993, kjer je osvojil bronasto medaljo.

Statistika kariere 

|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 35
| 16
| 14
| 30
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 43
| 29
| 29
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 47
| 23
| 27
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 56
| 22
| 60
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 17
| 29
| 46
| +18
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 16
| 37
| 53
| +20
| 14
|
| 12
| 4
| 5
| 9
| -1
| 2
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 2
| 5
| 7
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 93/94
|
| 47
| 22
| 22
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -2
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 94/95
|
| 20
| 6
| 15
| 21
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 94/95
|
| 31
| 14
| 23
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 95/96
|
| 40
| 13
| 30
| 43
|
| 30
|
| 10
| 3
| 7
| 10
|
| 4
|-
| České Budějovice
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 96/97
|
| 52
| 18
| 36
| 54
|
| 40
|
| 5
| 1
| 5
| 6
|
| 27
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 97/98
|
| 51
| 17
| 41
| 58
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 98/99
|
| 52
| 12
| 43
| 55
|
| 28
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 99/00
|
| 48
| 10
| 21
| 31
| -1
| 16
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|-
| EC Kapfenberg
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 42
| 24
| 25
| 49
| +1
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 693
| bgcolor="#7FFF00" | 264
| bgcolor="#7FFF00" | 458
| bgcolor="#7FFF00" | 722
| bgcolor="#7FFF00" | +44
| bgcolor="#7FFF00" | 284
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 33
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Hokejisti EC Kapfenberg